Ліза Майтнер — австрійсько-шведський хімік та математик
 6999 Майтнер (6999 Meitner) — астероїд головного поясу

Див. також
 Мейтнерій — 109-й хімічний елемент. Синтезований штучно і названий у 1997 році на честь  Лізи Майтнер.